Vasenmalerei bezeichnet einen der folgenden Begriffe:

 Griechische Vasenmalerei
 Argivische Vasenmalerei
 Attische Vasenmalerei
 Bilingue Vasenmalerei
 Böotische Vasenmalerei
 Chiotische Vasenmalerei
 Euböische Vasenmalerei
 Geometrische Vasenmalerei
 Ionische Vasenmalerei
 Klazomenische Vasenmalerei
 Kretische Vasenmalerei
 Kykladische Vasenmalerei
 Lakonische Vasenmalerei
 Orientalisierende Vasenmalerei
 Ostgriechische Vasenmalerei
 Rhodische Vasenmalerei
 Rotfigurige Vasenmalerei
 Samische Vasenmalerei
 Schwarzfigurige Vasenmalerei
 Chalkidische Vasenmalerei
 Pseudo-Chalkidische Vasenmalerei
 Thessalische Vasenmalerei
 Weißgrundige Vasenmalerei

 Etruskische Vasenmalerei

 Unteritalische Vasenmalerei
 Apulische Vasenmalerei
 Kampanische Vasenmalerei
 Lukanische Vasenmalerei
 Paestanische Vasenmalerei
 Sizilische Vasenmalerei